Petrov är ett slaviskt efternamn, som förekommer i flera länder. bland de biograferade främst i Ryssland och Bulgarien. I slaviska språk har det den feminina formen Petrova.

Personer med efternamnet Petrov eller Petrova

Män
 Aleksandr Petrov (född 1957), rysk regissör av animerad film
 Andrej Petrov (1930–2006), rysk kompositör av filmmusik
 Božo Petrov (född 1979), kroatisk psykiater och politiker
 Daniel Petrov (född 1971), bulgarisk boxare
 Dmitrij Petrov (född 1982), rysk kortdistanslöpare
 Dmitrij Jurjevitj Petrov (född 1958), rysk översättare, författare och TV-person
 Grigorij Petrov (1866–1925), rysk präst och författare
 Ivan Petrov(1920–2003), rysk operasångare, bas
 Jevgenij Petrov (född 1978), rysk tävlingscyklist
 Kirill Petrov (född 1990), rysk ishockeyspelare
 Kuzma Petrov-Vodkin (1878–1939), rysk målare och författare
 Lars-Göran Petrov (1972–2021), svensk sångare i death metal-bandet Entombed
 Lyubomir Petrov (född 1954), bulgarisk roddare
 Martin Petrov (född 1979), bulgarisk fotbollsspelare
 Pavel Petrov (född 1987), rysk kanotist
 Pavel Petrov (längdskidåkare) (född 1995), rysk längdskidåkare
 Petar Petrov (född 1955), bulgarisk kortdistanslöpare
 Ratjo Petrov (1861–1942), bulgarisk officer och politiker
 Stanislav Petrov (1939–2017), rysk militär
 Stilijan Petrov (född 1979), bulgarisk fotbollsspelare
 Vitalij Petrov (född 1984), rysk racerförare
 Vladimir Petrov (1947–2017), rysk ishockeyspelare

Kvinnor
 Jelena Petrova (fransk judoutövare
 Maja Petrova (född 1982), rysk handbollsspelare
 Nadia Petrova (född 1982), rysk tennisspelare
 Ognyana Petrova (född 1964), bulgarisk kanotist
 Olena Petrova (född 1972), ukrainsk skidskytt

Ryska efternamn
Bulgariska efternamn